Огњен Бјеличић (Београд, 29. јула 1997) српски је фудбалер који тренутно наступа за Хамрун Спартанс.

Статистика

Клупска

Напомене

Збирни извори

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1997.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери Синђелића Београд
Фудбалери Инђије
Фудбалери Радничког Ниш
Везни играчи у фудбалу
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије